Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2009/2010 – rozpoczął się 8 grudnia 2009 roku w Rovaniemi, a zakończył 7 marca w Zakopanem.

Zwycięstwa w klasyfikacji generalnej nie obroniła Anette Sagen.

Klasyfikację generalną wygrała Daniela Iraschko.

Zwyciężczynie

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja Generalna Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 18 / 18 konkursów

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 18 / 18 konkursów

Przypisy 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich